«Промышленный Гигант 2» () — экономический симулятор/стратегия с элементами логистики, разработанная компанией JoWooD Productions.

Сюжет 
Действие игры разворачивается в Америке с 1900 по 1980 года. Игроку предоставляется несколько видов кампаний, в каждой из которых ему даётся начальный капитал и (как правило) ограниченное время для его реализации и увеличения.

Градостроительство 
В игре смоделированы карты с деревнями и городами (которые включают в себя моря, каменные гряды и почвы различного плодородия) растущими с течением времени, с новыми типами развивающихся зданий появляется спрос на продукцию. Развитие городов зависит от действий игрока, с размещением магазинов и благотворительных зданий увеличиваются темпы развития городов, а промышленные здания, наоборот, тормозят развитие.

Время 
Время года постоянно меняется, а потому есть периоды созревания урожая для сельхоз-производства. Также можно посмотреть ежегодные финансовые отчеты о деятельности. С течением времени происходят новые технологические достижения, что открывает доступ к новым продуктам и транспортным средствам. Транспорт требует технического обслуживания и планирования, и с возрастом, особенно при нерациональном планировании маршрута, возникают поломки (чем дальше — тем чаще), что может привести к срыву доставки ресурсов/продукции.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Игры для Windows
Компьютерные игры 2002 года
Экономические симуляторы
Компьютерные игры, локализованные Руссобит-М
Компьютерные игры, изданные Руссобит-М
Компьютерные игры, изданные JoWooD Entertainment